Takêv kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Takeo (provins), 
 Takeo (provinshuvudstad), 

Robotskapade Kambodjaförgreningar